Roma est originellement le nom latin puis italien de la ville de Rome, capitale de l'Empire romain puis de l'Italie.

Culture et société

Arts 

 Roma, opéra de Jules Massenet créé en 1912 ;
 Roma, également connu sous le titre de Fellini Roma, film italien (1972) réalisé par Federico Fellini ;
 Roma, film argentino-espagnol réalisé par Adolfo Aristarain en 2004 ;
 Roma, film américano-mexicain réalisé par Alfonso Cuarón en 2018.

Marine 
 Roma (1865) - Classe de frégate à moteur blindée de la Regia Marina
 Le Roma (1865) - Frégate appartenant à cette classe
 Le Roma (1907) - Cuirassé de la classe Regina Elena de la Regia Marina.
 Le Roma (1926) - Paquebot italien transformé plus tard en Aquila.
 Le Roma (1940) - Cuirassé de la Regia Marina, classe Littorio, coulé en 1943

 Sports 
 La Roma Maxima est une course cycliste Italienne disputée dans le Latium, autour de Rome. 

 Patronyme 

 Eraldo Da Roma, monteur italien ;
 Flavio Roma, joueur de football italien ;
 Nani Roma, pilote de rallye-raid ;
 Paul Roma, nom de ring du catcheur Paul Centopani.

 Toponyme 

 Roma'', nom latin et italien de la ville de Rome, d'où également :
 Roma, la divinité qui personnifie la ville de Rome,
 la Roma, un surnom du club de football AS Rome,
 le , plusieurs cuirassés Regia Marina (marine militaire italienne)s de la ,
 la Roma, une variété de tomate commune sur les étals méditerranéens,
 Roma, une station du métro de Lisbonne ;
 Roma, une petite ville du sud du Queensland en Australie ;
 Roma, une ville de l'ouest du Lesotho ;
 Roma, un village de l'île de Gotland, où se trouve une abbaye du même nom ;
 Roma, une ville du comté de Starr au Texas (États-Unis) ;
 Roma, une commune du județ de Botoșani en Roumanie.
 Colonia Roma, ou simplement Roma, un quartier de Mexico.